Bang Bang () — песня британской певицы Джесси Джей, американской певицы Арианы Гранде и тринидадской певицы Ники Минаж. Песня была выпущена 29 июля 2014 года на лейблах Lava Records и Republic Records в качестве ведущего сингла третьего студийного альбома Джесси Джей Sweet Talker. Он также попал в делюкс-версию второго альбома Арианы Гранде My Everything, выпущенный в качестве третьего сингла в поддержку альбома.

«Bang Bang» дебютировал на первом месте в Великобритании и вошёл в топ-10 чартов Канады, Австралии, Новой Зеландии и США. Песня была номинирована на премию «Грэмми» в номинации «лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» и выиграла в номинации «Любимая песня года» на Kids’ Choice Awards 2015.

Издания 
 CD сингл
 «Bang Bang» — 3:19
 «Bang Bang» (Jessie J solo version) — 3:11

 Версия для загрузки
 «Bang Bang» — 3:19

 Версия для загрузки — Remixes EP
 «Bang Bang» (Dada Life Remix) — 3:34
 «Bang Bang» (Kat Krazy Remix) — 3:57
 «Bang Bang» ( Remix) — 3:06
 «Bang Bang» (Imanos and Gramercy Remix) — 3:44
 «Bang Bang» (Super Stylers Remix) — 3:33

 Версия для прослушивания — Remixes
 «Bang Bang» (Dada Life Remix) — 3:34
 «Bang Bang» (Kat Krazy Remix) — 3:57
 «Bang Bang» (3LAU Remix) — 3:06
 «Bang Bang» (Imanos and Gramercy Remix) — 3:44
 «Bang Bang» (Super Stylers Remix) — 3:33
 «Bang Bang» (iLL BLU Mix Radio Edit) — 3:44

Чарты

Примечания 

Песни Джесси Джей
Синглы 2014 года
Песни Арианы Гранде
Песни Ники Минаж
Песни, написанные Ники Минаж